Savoia-Marchetti S.84 – prototipo di bimotore civile da trasporto per 18 passeggeri della Savoia-Marchetti